

Новомихайловське — село у Боровському районі Калузької області;
 Новомихайловське — село у Гулькевицькому районі Краснодарського краю;
 Новомихайловське — село у Кущевському районі Краснодарського краю;
 Новомихайловське — село у Троїцькому адміністративному окрузі Москви;
 Новомихайловське — село у Рузькому районі Московської області;
 Новомихайловське — село у Шаховському районі Московської області;
 Новомихайловське — село у Сивинському районі Пермського краю;
 Новомихайловське — село у Монастирщинському районі Смоленської області;
 Новомихайловське — село у Красногвардійському районі Ставропольського краю.